Дуранте () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Дуранте, Анатолий (Антоний) Леонардович (Antonio Durante) — феодосийский купец, в 1860—1863 городской голова Феодосии.
 Дуранте, Джимми (1893—1980) — американский певец, пианист, комик и актёр.
 Дуранте, Доменико (1879—1944) — итальянский футболист (вратарь «Ювентуса») и художник-академист.
 Дуранте, Леонард Антонинович — феодосийский общественный и земский деятель, в 1895, 1902—1906 году городской голова Феодосии.
 Дуранте, Франческо (1684—1755) — итальянский композитор.
  (род. 1982) — новозеландский футболист.

См. также 
 Дуранте-Пристань — до 1948 года название исчезнувшего села Причальное в Ленинском районе Крыма
Дуратевская улица в Феодосии, по фамилии купцов Дуранте